Оли́мп:
 Олимп — горный массив в Греции.
 Олимп — собрание, сонм олимпийских богов.
 Олимп — древнегреческий мифический певец VII в. до н. э.
 Олимп — вулкан на Марсе.
 «Олимп» — картина-плафон на потолке Иорданской лестницы Зимнего дворца.
 «Олимп» — ежегодный фестиваль музыки и театрального искусства в Греции.
 «Олимп» — театр и цирк в Самаре (1907—1974).
  — роман Дэна Симмонса (2005).
 «Олимп» — альбом Тимати (2016).
 «Олимп» — российское издательство.

География 
 Олимп, или Олимбос — гора на острове Кипр.
 Олимп — древний город в Ликии.
  — гора на острове Эвбея (Греция).
 Олимп — древнее название горы Тахталыдаг вблизи Кемера (Турция).
 Olympos Teleferik — пассажирская канатная дорога, проложенная на вершину горы Тахталыдаг.
 Малый Олимп — самая значительная горная вершина хребта Улудаг в Турции, а также всей западной части полуострова Малая Азия.
  — деревня в районе Кумлуджа провинции Анталья (Турция).
  — национальный парк в провинции Анталия.

Спортивные комплексы 
 
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в Южном.
 Олимп имени Виктора Понедельника — стадион в Ростове-на-Дону.

Спортивные клубы 
 «Олимп» (Ейск) — советский и российский футбольный клуб.
 «Олимп» (Кисловодск) — название футбольного клуба «Нарзан» в 1994—2000 годах.
 «Олимп» (Комрат) — молдавский футбольный клуб.
 «Олимп» (Куйбышев) — российский женский волейбольный клуб.
 «Олимп» (Рига) —  латвийский футбольный клуб.
 «Олимп» (Рига) — название  латвийского футбольного клуба «Яуниба» (Рига) в 2006 году.
 «Олимп» (Унгены) — название  молдавского футбольного клуба «Молдова-03» в 2008—2011 годах.
 «Олимп» (Фрязино) — советский и российский футбольный клуб.
 «Олимп» (Фрязино) — советский и российский женский футбольный клуб.
 «Олимп» (Харьков) — украинский регбийный клуб.
 «Олимп» (Химки; в 2018 — Москва) — российский футбольный клуб, существовавший в 2018—2020 годах.
 «Олимп-Долгопрудный» — российский футбольный клуб, до 2020 года — «Долгопрудный», в 2020 году объединился с ФК «Олимп»  (Химки).
 «Олимп-Долгопрудный-2» — российский футбольный клуб из Долгопрудного.
 «Олимп-Скопа» (Балашиха) — российский футбольный клуб.
 «Олимп» (Прага) — чехословацкий и чешский волейбольный клуб.
 «Олимп» (Прага) — чехословацкий и чешский женский волейбольный клуб.
 «Олимпо» (Баия-Бланка) — аргентинский футбольный клуб.
 «Олимпи» (Рустави) — название грузинского футбольного клуба «Металлург» в 2006—2010 годах.

Техника 
 «Олимп» — марка автобуса, выпускаемого Вологодским механическим заводом.
 «Олимп» — бриг типа «Феникс» Балтийского флота Российской империи.
 «Олимп» — морской катер.
 «Олимп» — серия советских катушечных магнитофонов-приставок.

См. также

Примечания